Prust ist der deutsche Name folgender Ortschaften in Polen:
 Prust, ehemals in der Provinz Pommern, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Pruszcz (Brojce)
 Prust, ehemals in der Provinz Westpreußen, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Pruszcz (Powiat Świecki)

Prust ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Prust (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Proust (Begriffsklärung)